Have A Nice Day може значити: приємного дня.

Музика 

 «Have A Nice Day» — альбом гурту «Bon Jovi».
 «Have A Nice Day» — пісня з альбому.
 «Have A Nice Day» — альбом гурту «Roxette».